Ма́рко Анто́нио Дельга́до (; род. 16 мая 1995, Глендора, Калифорния, США), также известный как Ма́рк Дельга́до () и Ма́рки Дельга́до (), — американский футболист, полузащитник клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Выступал за сборную США.

Клубная карьера 
Дельгадо — воспитанник клуба MLS «Чивас США». 2 апреля 2012 года клуб подписал с ним контракт по . Его профессиональный дебют состоялся 4 октября в матче против «Ванкувер Уайткэпс», в котором он вышел на замену на 73-й минуте. 18 мая 2014 года в поединке против «Далласа» он забил свой первый гол в профессиональной карьере.

После того как «Чивас США» был расформирован, 19 ноября 2014 года на драфте расформирования MLS Дельгадо был выбран клубом «Торонто». За «Торонто» он дебютировал 7 мая 2015 года в матче Первенства Канады против «Монреаль Импакт». 12 июля в поединке против «Нью-Йорк Сити» он забил свой первый гол за «Торонто». 18 октября 2016 года Дельгадо продлил контракт с «Торонто» на несколько лет. В сезоне 2017 он стал обладателем Кубка MLS.

21 января 2022 года Дельгадо был приобретён «Лос-Анджелес Гэлакси» за $400 тыс. в общих распределительных средствах, а также дополнительные $100 тыс. при условии достижения им определённых показателей, подписав с клубом трёхлетний контракт до конца сезона 2024 с опцией продления на сезон 2025. За «Лос-Анджелес Гэлакси» он дебютировал 27 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Нью-Йорк Сити». 8 мая в матче против «Остина» он забил свой первый гол за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной США Дельгадо принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Новой Зеландии, Мьянмы, Украины, Колумбии и Сербии.

27 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Парагвая Дельгадо дебютировал за сборную США.

Достижения 
 «Торонто»
 Чемпион MLS: 2017
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2017
 Победитель Первенства Канады (3): 2016, 2017, 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Торонто II»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»